Station Hirano (Metro van Osaka)
Station Hirano (JR West)
 Station Hirano (Hyogo)